I Sinestro Total sono un gruppo punk rock spagnolo, formatosi a Vigo nel 1981.

Discografia

Album in studio 
 1982 – Ayudando a los enfermos
 1982 – ¿Cuándo se come aquí?
 1983 – Siniestro Total II: El Regreso
 1984 – Menos mal que nos queda Portugal
 1985 – Bailaré sobre tu tumba
 1987 – De hoy no pasa
 1988 – Me gusta cómo andas
 1990 – En beneficio de todos
 1993 – Made in Japan
 1995 – Policlínico miserable
 1997 – Sesión vermú
 2000 – La historia del blues
 2005 – Popular, democrático y científico
 2010 – Country & Western
 2016 – El mundo da vueltas

Album dal vivo 
 1992 – Ante todo mucha calma
 1997 – Cultura popular
 1997 – Así empiezan las peleas
 2008 – Que parezca un accidente
 2014 – La Noche de la Iguana

Raccolte 
 1986 – Gran D Sexitos
 1990 – Héroes de los ochenta
 1992 – Ante todo mucha calma
 1992 – Trabajar para el enemigo
 1993 – Ojalá estuvieras aquí
 1997 – Gato por liebre
 2002 – ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni